Viola (voornaam), een meisjesnaam
 Viola (heilige) (-363), christelijk martelaar
 Viola Davis (1965), Amerikaans actrice
 Viola Holt (1949), Nederlands televisiepresentatrice
 Viola Elisabeth van Teschen (1291-1317), Pools prinses
 Viola Wills (1939-2009), Amerikaans popzangeres
 altviool, een type viool
 Viola profonda, een type viool; de viola profonda is de tenor in de vioolfamilie
 Viooltje, een geslacht van planten
 Viola (Italië), een stad in Italië
 Viola (voetballer)
 Viola (film), een film
 Viola (vlinders), een geslacht van vlinders

Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Viola (Arkansas)
 Viola (Delaware)
 Viola (Illinois)
 Viola (Kansas)
 Viola (Tennessee)
 Viola (Wisconsin) Personen:
Paulo Sérgio Rosa Barroso (1969), Braziliaans voetballer bijgenaamd Viola

Zie ook 
Viool, muziekinstrument
Voila (doorverwijspagina)